Withington (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Withington (Greater Manchester), een plaats in het Engelse graafschap Greater Manchester
 Withington (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Withington (Shropshire), een plaats in het Engelse graafschap Shropshire